Dans la mythologie grecque, Actor (en grec ancien  / , ce qui signifie « chef ») peut désigner :
 Actor fils d'Azée, membre de la famille royale d’Orchomène en Béotie et père d’Astyoché qui fut séduite par Arès ;
 Actor fils de Déion, le fils de Déion roi de Phocide et de Diomédé, régnait sur Oponte en Locride, épousa la nymphe Égine qui lui donna deux fils, Ménétios le père de Patrocle, et Iros ;
 Actor fils d'Hippasos, un des Argonautes ;
 Actor fils de Myrmidon, fils de Myrmidon et de Pisidicé. Il est un roi de Phthie ;
 Actor fils de Phorbas, fils de Phorbas et d’Hyrmina, et le frère cadet d’Augias, épousa Molioné, de qui il a deux jumeaux, Eurytos et Ctéatos, les Molionides (ceux-ci passent parfois pour les fils de Poséidon), est associé au trône de l’Élide par son frère Augias, et fonde une ville, Hyrminé, du nom de sa mère.

Le mot  désigne également un acteur en langue anglaise dans les articles ,  et .

Références